TK Printer
Game Boy Printer
Printer Command Language

Desambiguação